Борис Константинович Кудрявцев (15 июля 1913, Рязань — 20 октября 1983, Москва) — советский и белорусский актёр театра и кино. Заслуженный артист Белорусской ССР (1944).

Биография 
Учился в ГИТИСе (окончил в 1936 году). В 1936—1937 годах — артист Белорусского ТРАМа. В 1937—1960 годах служил в Белорусском академическом театре имени Янки Купалы в Минске.

С 1960 года — актёр Театра на Малой Бронной.

«Насколько я понимаю, именно в этой скользящей неуловимости противника — открытие пьесы <…>. Но А. Эфрос злодея находит. Плужин — вот злодей. Это он стоит в конце цепочки, огромный, узкоглазый, непрошибаемый и несдвигаемый Плужин в грандиозном исполнении Б. Кудрявцева». (Лев Аннинский о спектакле «Человек со стороны»)

Помимо работы в театре с 1950-х годов снимался в кино. Исполнил роли в 53 фильмах.

Похоронен на Востряковском кладбище.

Избранная фильмография 

  — Пятое время года
  — Емельян Пугачёв — Максим Шигаев (озвучивает Станислав Чекан)
  — Лунев сегодня и завтра (фильм-спектакль) — Спиридонов
  — Личное счастье — Георгий Михайлович, председатель колхоза
  — Гонки без финиша — Заманский, директор завода автостёкол
  — Такая она игра — Савищев
  — Сибирь— Федот Федотович
  — Память земли —  Орлов
  — Легко быть добрым — Юрий Прокопьевич Федюнин
  — Диспетчер слушает (фильм-спектакль)
  — Аты-баты, шли солдаты... — генерал
  — Всадник с молнией в руке — Самсон Иванович, раскулаченный казак, проводник
  — Возвращение (фильм-спектакль) — Калимон Иванович Тиходуев, отец Эмеренции и Поленьки
  — Цвет золота — Фальков (дублировал Андрей Тарасов)
  — Совесть — Николай Семёнович Якушин, полковник
  — Самый жаркий месяц — Кузьмин
  — Небо со мной — ветеран (нет в титрах)
  — Наследники — Владислав Николаевич Данилин
  — Земляки — отец Миколы
  — Человек со стороны (фильм-спектакль) — Анатолий Васильевич Плужин, директор завода
  — Времякрад (Фитиль № 134) — Кнопкин, кляузник
  — Ни слова о футболе — дедушка Нади
  — Возврата нет — Павел Иванович Неверов, бывший первый секретарь райкома, ушедший в горком инструктором на повышение
  — В номерах (фильм-спектакль) :: полковник
  — Человек на своём месте — Иван Петрович Бобров, отец Семёна
  — Улица без конца — Кузьма Иванович Яронька, бригадир
  — Следствие ведут Знатоки (Дело N7) — Максим Тарасович Сотников, начальник конторы по озеленению
  — Сибирячка — Семён Тимофеевич Филимонов, председатель колхоза
  — Платон Кречет (фильм-спектакль) — Павел Семёнович Берест, председатель исполкома
  — Меченый атом — капитан милиции
  — Золотая карета (фильм-спектакль) — Николай Степанович Кареев, ученый
  — Узники Бомона  — полковник Гресс, начальник концлагеря Бомон
  — Моя улица — Василий Павлович Забродин, литейщик
  — И был вечер, и было утро... — Берсенев
  — Про Клаву Иванову — «Глухарь», начальник цеха
  — Последние каникулы — Иван Петрович Григорьев
  — Директор— Степан Рузаев, парторг завода
  — Шестое июля — эпизод (нет в титрах)
  — Штрихи к портрету В. И. Ленина — Кузнецов, питерский рабочий
  — Поимённое голосование (Фильм № 1)
  — Генерал Рахимов — Сергей Максимович Курганов, генерал-лейтенант
  — Утоление жажды — Кузнецов
  — Первые испытания (1-я серия) —  делегат
  — Весенние грозы —  матрос плавучего театра (нет в титрах)
  — Строгая женщина — Алексей Жалюк
  — Девочка ищет отца —  Булай, начальник полиции
  — Счастье надо беречь— Иван Михайлович, председатель колхоза
  — Красные листья  — надзиратель в тюрьме
  — Зелёные огни — Александр, железнодорожник''

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Театра на Малой Бронной

Персоналии:Национальный академический театр имени Янки Купалы
Похороненные на Востряковском кладбище